Behme ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Heinrich Behme (1662–1740), Abt im Kloster Amelungsborn
 David Behme (1605–1657), deutscher Pfarrer und Kirchenlieddichter
 Hermann Behme (1900–1969), deutscher Politiker und Reichstagsabgeordneter der NSDAP
 Friedrich Behme (1870–1958), deutscher Jurist, Geologie, Fotograf und Tsingtau-Reisender
 Theda Behme (1877–1961), deutsche Journalistin und frühe Naturschützerin